Zene
 Hush, Billy Joe Royal-dal, amelyet a Deep Purple is feldolgozott
 Hush, Jane Siberry-album (2000)
Film
 Hush, 1998-as amerikai film Jonathan Darby rendezésében
 Hush, Buffy epizód
egyéb
 Hush, 2003-as képregénytörténet